Soffiatura – difetto che si può riscontrare nei getti, dovuto all'inclusione di bolle di aria o gas nella massa fusa.
Soffiatura del vetro – tecnica per dare forma al vetro allo stato pastoso, soffiandovi aria all'interno tramite una lunga canna.